Томас Прайс () е британски пилот от Формула 1.

Прайс е син на полицай и е роден в град Ридин, Денбишър, Уелс.

Състезава се във Формула Форд през 1970 и във Формула 3 от 1972, където впечатлява с бързината си. След като си счупва крака в състезание на Монако, Рон Денис му предлага да кара във F2. Така през 1974 Прайс пробива във Формула 1. На първото си състезание на 12 май на Спа завършва на 20 място поради проблем с окачването. През 1975 печели Състезанието на шампионите, където участват утвърдени имена. Най-добрите резултати на Прайс са трето място на Гран При на Австрия (1975) и Бразилия (1976), но много наблюдатели на спорта са на мнение, че е имал възможност да стане шампион с по-добра кола.

Том Прайс загива при странни обстоятелства в жесток инцидент по време на Голямата награда на ЮАР.

Няколко години преди инцидента му, Роджър Уилямсън загива блокиран в горящия си автомобил на пистата Зандворт, защото маршалите отказват да пресекат пистата и да му помогнат.

По време на 21 обиколка на Гран При на Южна Африка, автомобилът на Ренцо Зорзи напуска състезанието поради счупена тръба за гориво. Това предизвиква малък и сравнително безобиден пожар. Двама маршали решават да пресекат пистата и да потушат огъня. Тогава колите на Прайс и Ханс-Йоаким Щук наближават инцидента, почти една до друга. Щук минава зад първия маршал и пред втория – 19-годишния Янсен Ван Вуурен. Но Прайс не успява да избегне Ван Вуурен и го удря с много висока скорост. Маршалът умира мигновено. Въпреки че по колата почти няма щети, пожарогасителят в ръцете на маршала удря смъртоносно Прайс по главата. Автомобилът продължава по пистата и предизвиква катастрофа с Жак Лафит, който не е сигурен какво се случва, но Лафит се отървава без наранявания. Тялото на Янсен Ван Вуурен е обезобразено до такава степен, че не може да бъде разпознато.

Класирания във Формула 1

Източници

Външни препратки 
 Информация за Том Прайс от GrandPrix.com
  (съдържа неприятни кадри)

Британски пилоти от Формула 1
Загинали автомобилни пилоти